Наиф:

 Наиф аль-Кади — саудовский футболист, защитник сборной Саудовской Аравии
 Наиф бин Абд аль-Азиз Аль Сауд — наследник престола Королевства Саудовская Аравия